Jakubowo – villaggio del comune di Nowa Wieś Wielka nel distretto di Bydgoszcz
Jakubowo – villaggio del comune di Chojnice nel distretto di Chojnice
Jakubowo – villaggio del comune di Dubicze Cerkiewne nel distretto di Hajnówka
Jakubowo – villaggio del comune di Prabuty nel distretto di Kwidzyn
Jakubowo – villaggio del comune di Piecki nel distretto di Mrągowo
Jakubowo – villaggio del comune di Dąbrówno nel distretto di Ostróda
Jakubowo – villaggio del comune di Kamień Krajeński nel distretto di Sępólno
Jakubowo – villaggio del comune di Pniewy nel distretto di Szamotuły
Jakubowo – villaggio del comune di Wągrowiec nel distretto di Wągrowiec